Сахновский — фамилия.

Известные носители 
 Сахновский, Алексей Владимирович (1901—1964) — бельгийский и американский автомобильный дизайнер русского происхождения.
 Сахновский, Василий Григорьевич (1886—1945) — театральный деятель, народный артист РСФСР, доктор искусствоведения.
 Сахновский, Игорь Фэдович (1958—2019) — русский писатель, поэт, редактор.
 Сахновский, Константин Викторович (1879—1971) — специалист в области железобетонных конструкций, генерал-майор. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Сахновский, Леонид Николаевич (1878—1920) — русский офицер, полковник, герой Первой мировой войны.
 Сахновский, Сергей (род. 1975) — российский, израильский фигурист, выступающий в танцах на льду.
 Сахновский, Юрий Сергеевич (1866—1930) — русский, советский композитор, дирижёр и музыкальный критик.

Сахновская, Мирра Филипповна (1897—1937) — советская разведчица.

Источники 
  Казацко-старшинский род Сахновских — вехи истории (doc, pdf) // XIII Международные Воронцовские научные чтения «Воронцовы и русское дворянство между Западом и Востоком». — Алупка, 2012. — С. 149—155.
  Родственные связи казацко-старшинской элиты с представителями славянской культуры (на примере рода Сахновских) // XIII Международные Воронцовские научные чтения «Воронцовы и русское дворянство между Западом и Востоком». — Алупка, 2012. — С. 162—168.